Tamala kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tamala, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Matlapa,

Ryssland 

 Tamala, Ryssland, Penza Oblast,